Шуке́вич — слов'янське прізвище, країнами найбільшого поширення є Польща, Білорусь, Україна.

Відомі носії 
Шукевич Юрій Володимирович (9 липня 1949, Київ) — український педагог, спортсмен, масажист.

Прізвища
Українські прізвища
Білоруські прізвища
Польські прізвища
Слов'янські прізвища
Незавершені статті